Матфи́й — старая форма мужского имени Матвей (Матфей); отчества: Матфи́евич, Матфи́евна.

 Апостол Матфий (ум. ок. 63) — избранный двенадцатым апостолом после смерти Иуды; не путать с апостолом Матфеем-евангелистом.
 Матфий (Храмцев) (ум. 1931) — епископ Брянский и Севский.
 Матфий (Моряк) (род. 1949) — епископ Православной Церкви в Америке на покое.

См. также 
 Маттиас

Мужские имена
Библейские имена
Страницы значений:Тёзки